Bundesautobahn 105 (A105), een autosnelweg in Duitsland
 A105 (Frankrijk), een autosnelweg in Frankrijk